Храм Солнца (Тинтин) — 14-й альбом комиксов Эрже о приключениях Тинтина.
 «Кровавая клятва» ( — «Пленники Солнца») — австралийский художественный фильм 1990 года.
 «Пленники Солнца» — британский фильм ужасов 2013 года.